Úpadek může být:
 úpadek
 úpadek finančních institucí
 úpadek Říma – pozdní fáze římské říše
 pozdní antika – civilizace Středomoří v období pozdní římské říše
 dekadence – období kulturního a civilizačního úpadku

Externí odkazy